Martin Luther har flere betydninger:

 Martin Luther – en tysk munk, reformator og teolog.
 Martin Luther (diplomat) - en tysk embedsmand i nazitiden.
 Martin Luther King – en amerikansk baptistpræst og borgerrettighedsforkæmper.
 Martin Luther King Day – en helligdag i USA til minde om Martin Luther Kings fødselsdag.

Se også 
 Luther (film) – en film baseret på Martin Luthers liv.
 Luther College, Decorah, Iowa, USA